Стрелица — топоним:

Россия 
 Стрелица — упразднённый в 2017 году посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Стрелица — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Стрелица — деревня в Харовском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Стрелица — деревня в Харовском районе Вологодской области, Слободское сельское поселение.
 Стрелица — посёлок городского типа в Семилукском районе Воронежской области.
 Стрелица — село в Острогожском районе Воронежской области.
 Стрелица — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Стрелица — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Стрелица — деревня в Весьегонском районе Тверской области.

Украина 
 Стрелица — покинутое село, Писаровский сельский совет, Золочевский район, Харьковская область.

Реки 
 Стрелица — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области.
 Стрелица — река в России, протекает в Орловской области.

См. также 
 Стрелица-Первая
 Стрелица-Вторая
 Стрелиц
 Стрелицы
 Красная Стрелица